Szabó Júlia (1939–2004) művészettörténész
 Szabó Júlia (1939) tanár, oktatási szakember

 hasonló névvel
 Szabó Julianna (1812–1886) színésznő